«Вокру́г све́та за 80 дней» — экранизации одноимённого романа Жюля Верна:
 «Вокруг света за 80 дней» — немецкий фильм 1919 года.
 «Вокруг света за 80 дней» — фильм 1956 года, производство США.
 «Вокруг света за 80 дней» — фильм 2004 года, производство США.